Still Life (англ. натюрморт):

В музыке 
 Still Life (группа) — группа жанра darkwave
 Still Life (группа, Великобритания) — британская группа прогрессивного рока.

Альбомы 
 Still Life — альбом британского певца и композитора Карела Фиалки.
 Still Life — альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.
 Still Life — альбом английской прогрессив-рок-группы Van der Graaf Generator.
 Still Life — альбом американской рок-группы The Connells.
 Still Life — концертный альбом The Rolling Stones.
 Still Life — концертный альбом прогрессив-метал-группы Fates Warning.
 Still Life — альбом американской Electronic/Downtempo/IDM группы Kodomo.

Композиции 
 «Still Life» — песня Вадима Демидова, вошедшая в альбом «О любви» группы «Чиж & Co».
 «Still Life» — песня группы Suede из альбома Dog Man Star.
 «Still Life» — композиция британского музыканта Goldie.
 «Still Life» — песня группы Iron Maiden из альбома Piece of Mind‎.
 «Still Life» — песня группы The Stranglers.
 «Still Life» — песня группы Big Bang.

В других областях 
 Still Life и Still Life 2 — компьютерные игры в жанре квест.